Un uomo, una donna e un bambino (Man, Woman and Child) – romanzo di Erich Segal del 1980
 Un uomo, una donna e un bambino (Man, Woman and Child) – film del 1983 diretto da Dick Richards